Ghazali steht für:

 Ghazali (Kloster), christliche Klosterruine im Sudan

Ghazali oder Ghazzali ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 al-Ghazālī († 1111), persischer Gelehrter
 Ahmad al-Ghazālī († 1126), persischer Mystiker
 Kacem El Ghazzali (* 1990), marokkanischer Blogger
 Muhammad al-Ghazālī (1917–1996), ägyptischer Theologe
 Zainab al-Ghazali (1917–2005), ägyptische Aktivistin 

Siehe auch:

 Gazala